Roadrunner peut désigner :

Faune 
 Roadrunner, nom commun du Geococcyx californianus ou Grand géocoucou, un oiseau du désert américain.

Technologie 
 Roadrunner, supercalculateur américain développé à partir de 2006 par IBM.

Musique 
 Roadrunner Records, label  de metal ;
 Roadrunners, groupe de rock français fondé par le chanteur Frandol.
 Roadrunner, album de 1974 du groupe finlandais .
 , chanson du groupe The Modern Lovers (1972).

Autres 
 Roadrunner, cocktail à base de vodka, crème de noix de coco, et angostura.
 Road Runner and Wile E. Coyote, dessin animé Bip Bip et Coyote, Looney Tunes de Warner Bros.

Voir également 
 Road Runner